Příjmení Miner nese více různých osobností:

 Mary Anne Fackelman-Miner (* 1947) – americká fotoreportérka 
 Rachel Miner (* 1980) – americká herečka
 Steve Miner (* 1951) – americký filmový režisér a producent